Светла́на Вале́рьевна Бажа́нова () — российская конькобежка, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России (1994). Одна из трёх олимпийских чемпионов по конькобежному спорту от России (наряду с Александром Голубевым и Светланой Журовой). Первый заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы.

Биография 
В 1994 году окончила Челябинский государственный институт физической культуры.

В период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи была руководителем Дворца зимних видов спорта «Айсберг».

С 2015 по 2018 год – руководитель управления по подготовке объектов и организаций мероприятий в городе-кандидате (город-организатор) Москве АНО «Организационный комитет «Россия-2018».

С апреля 2019 года – первый заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы.

Олимпийская чемпионка 1994 года в беге на 3000 м, серебряный (1993) и бронзовый (1994) призёр чемпионатов Европы в классическом многоборье, 3-кратная абсолютная чемпионка России (1993, 1997, 2000).

Тренер — Н. В. Гудин.

Награждена орденом Почёта (1994), почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2007), Орденом Дружбы (2014).

Кандидат педагогических наук  (1998).

Замужем за конькобежцем Вадимом Саютиным. Воспитывает сына и дочь.

Примечания

Ссылки 
 
 

Конькобежцы России
Заслуженные мастера спорта России
Кавалеры ордена Почёта
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Кандидаты педагогических наук
Выпускники Уральского университета физической культуры